Tiira ist der Familienname von:

 Johanna Tiira (verheiratete Asklöf; * 1972), finnische Orientierungsläuferin
 Kirsi Tiira (verheiratete Boström; * 1968), finnische Orientierungsläuferin